Toponímia:
 Santiago (Brasil), ciutat de Brasil
 Santiago (Cap Verd), illa de l'arxipèlag africà del Cap Verd
 Santiago (Galápagos), illa de l'arxipèlag de les Galápagos
 Santiago (Nuevo León), ciutat de Mèxic
 Santiago de Alcántara, municipi d'Extremadura
 Santiago de los Caballeros
 Santiago del Campo, municipi d'Extremadura
 Santiago de Cali, capital del departament del Valle del Cauca a Colòmbia
 Santiago de Compostel·la, ciutat de Galícia
 Santiago de Cuba, ciutat de l'illa de Cuba
 Santiago de Xile, capital de Xile
 Província de Santiago, diversos indrets
 Regió Metropolitana de Santiago, regió de Xile
 Miscel·lània: 
 Orde de Santiago, orde religiós i militar castellanolleonès instituït per Alfons VIII i aprovat pel papa Alexandre III el 1175
 Sant Jaume el Major apòstol (Betsaida, Galilea ? - Jerusalem, ~44 dC), apòstol de Jesús de Natzaret